Reckershausen (Nedersaksen), een plaats in Nedersaksen
 Reckershausen (Rijnland-Palts), een gemeente in Rijnland-Palts